Nosy Be est un district malgache situé dans la région de Diana au nord du pays, dans la province de Diego-Suarez. Son territoire correspond à l'île éponyme de Nosy Be.

Notes et références 

Nosy Be